Kensington is een plaats (town) in de Canadese provincie Prins Edwardeiland en telt 1485 inwoners (2006). De oppervlakte bedraagt 2,26 km².

Plaats in Prins Edwardeiland